Hagiografies:
 Santa Perpètua i Felicitat (?-Cartago, 203), noies cristianes martiritzades sota l'imperi de Septimi Sever (193 - 211) juntament amb Satur, Revocat, Sadurní i Secundí; tots sis venerats com a sants en certes branques de la cristiandat 
 Santa Perpètua de Gaià, figura llegendària, originada segurament per explicar l'advocació de l'Església de Santa Perpètua de Gaià 
 Toponímia:
 Santa Perpètua de Gaià, nucli de població al municipi de Pontils (la Conca de Barberà)
 Santa Perpètua de Mogoda, municipi de la comarca del Vallès Occidental 
 Castell de Santa Perpètua de Gaià, castell a Pontils (Conca de Barberà) 
 Ermita de Santa Perpètua, església romànica a Gurb (Osona) 
 Església de Santa Perpètua de Mogoda, església parroquial a Santa Perpètua de Mogoda
 Estació de Santa Perpètua - Can Folguera, estació de ferrocarril en construcció propietat d'Adif al municipi de Santa Perpètua de Mogoda 

 Estació de Santa Perpètua de Mogoda, estació de ferrocarril propietat d'adif al barri de la Florida de Santa Perpètua de Mogoda 
 Molí de Santa Perpètua, molí en estat ruïnós a Pontils (Conca de Barberà)